„Фолксваген Пасат“ (Volkswagen Passat) е модел Големи автомобили (сегмент D) на германската компания „Фолксваген“, произвеждан в осем отделни поколения от 1973 година насам.

„Пасат“, заедно с „Голф“ и „Поло“, е част от новата диверсифицирана гама на марката, която е базирана на по-ранни модели с предно задвижване и водно охлаждане на „Ауди“ и заменя в средата на 70-те години радващия се на продължителен успех модел „Костенурка“.

През 2015 година моделът е първи в европейската класация „Автомобил на годината“.

Бележки 

Пасат
Големи автомобили